Schittenhelm (Helm est la traduction du mot « casque » en allemand) peut désigner :

Patronyme 

 Brigitte Schittenhelm (1906-1996), actrice allemande ;
 Christian Schittenhelm (1963-), compositeur français ;
 Elfgard Schittenhelm (1947-), athlète américain.

Divers 
 

Patronyme germanique